Grafenweiler ist der Name folgender Orte:

 Grafenweiler (Deggenhausertal), Ortsteil von Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Grafenweiler, früherer deutscher Name von Colonnowska, Woiwodschaft Opole, Polen